Theodor Zechlin ist der Name folgender Personen:

* Theodor Zechlin (Heimatforscher) (1818–1895), deutscher Apotheker und Heimatforscher
 Theodor Zechlin (Mediziner) (1889–1954), deutscher Generalarzt